Der San Benedetto Tennis Cup 2014 war ein Tennisturnier, das vom 7. bis 13. Juli 2014 in San Benedetto del Tronto stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2014 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 5. bis 7. Juli 2014 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 31 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Enzo Couacaud
 Tomislav Brkić
 Duilio Beretta
 Artem Smyrnow

Als Lucky Loser rückte folgender Spieler in das Hauptfeld auf:
 Sherif Sabry

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 116 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 122 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 112 kB)

2014
ATP Challenger Tour 2014